Lepetit ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Lepetit (* 1973), deutscher Filmproduzent
 Patrick Lepetit (* 1966), französischer Handballspieler